Арсен Мукашбекович Буранчиев (9 сентября 2001, Бишкек, Киргизия) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Кайрат» и молодёжной сборной Казахстана.

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начал в 2018 году в составе клуба «Кайрат М» во второй лиге.

21 октября 2020 года в матче против петропавловского «Кызыл-Жар СК» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге. 2 июля 2021 года в матче против клуба «Атырау» забил свой дебютный мяч в казахстанской Премьер-лиге. 7 июля 2021 года дебютировал в Лиге чемпионов в матче с израильским клубом «Маккаби» Хайфа.

В сборной 
24 марта 2021 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Македонии (2:1).

Достижения 
 «Кайрат»
 Чемпион Казахстана: 2020

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кайрат-Жастар»
Игроки ФК «Кайрат»